Dieser Artikel enthält eine Liste relevanter E-Commerce-Software, die frei unter einer Open-Source-Lizenz verfügbar ist.

Weblinks